Neuhuber ist

ein Familienname:
 Alexander Neuhuber (* 1964), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Christian Neuhuber (* 1970), österreichischer Germanist und Literaturwissenschaftler

ein geographischer Name:
 Neuhuber (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au i.d.Hallertau, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Neuhub